Loser refererer til flere betydninger:

 Loser - bjerg i Østrig.
 Loser (term) - engelsk betegnelse for "taber".
 Loser Like Me (Glee) - tv-serie.
 Lucky loser - sportsterm.
 The Loser Sign - musikstykke indspillet af dansk musikgruppe.

Se også 

 Taberkvinde
 Tabermand